Лом може да се отнася за:

Реки 
 Лом, река в Северозападна България
 Русенски Лом, река в Североизточна България
 Бели Лом, приток на Русенски Лом
 Торлашки Лом, старото име на река Хлебаровска, приток на Бели Лом
 Лом (Lomme), река във Валония, Белгия
 Лом (Lom river), река в Камерун, ляв приток на Санага (Sanaga)

Селища 
 Лом, град в Северозападна България
 Горни Лом, село в Област Видин
 Долни Лом, село в Област Видин
 Лом Черковна, село в община Бяла, Област Русе
 Община Лом в Област Монтана
 Лом (Lom), град в Норвегия
 Лом (Lomme), бивш град във Франция, присъединен към Лил през 2000 г.
 Лом (Lom, okres Most), град в Чехия
 Лом Сак (Lom Sak District), град и община в Тайланд
 Лом, село в Касимовски район на Рязанска област, Русия
 Лом, село в Тотемски район на Вологодска област, Русия
 Лом, село в Шалински район на Свердловска област, Русия
 Лом, село в Мари-Турекски район, Русия
 Лом, селище в Рибински район, Ярославска област, Русия

Върхове 
 Лом, връх на остров Ливингстън, Южни Шетландски острови, Антарктика

Личности 
 Херберт Лом (Herbert Lom) (1917 – 2012), британски актьор от чешки произход
 Дюпюи де Лом (Stanislas-Henri-Laurent Dupuy de Lôme) (1816 – 1885), френски политик и корабостроител
 Енрике Дюпюи де Лом (Enrique Dupuy de Lôme) (1851 – 1904), испански посланик в САЩ,

Други 
 Лом – термин от минералогията
 Лом – реликтова гора в Република Сръбска, Босна и Хереговина
 Лом – арменски цигани (боша)
 Л.О.М. – музикална група от Минск, Беларус